

Persone
 Angelo Patri, nato Angelo Petraglia (1876-1965) – pedagogo, autore ed educatore italiano naturalizzato statunitense
 Giacomo Patri (1898-1978) – artista e insegnante italiano di origine italiana
 Luigi Patri (1910-1993) – calciatore italiano

Geografia
 Ghiacciaio di Patrì, Glacier de Patri in francese –  ghiacciaio nel massiccio del Gran Paradiso nel versante valdostano
 Punte Patrì, Pointes de Patri in francese – montagne del massiccio del Gran Paradiso nelle Alpi Graie